gmina Wąsosz – gmina miejsko-wiejska, powiat górowski, woj. dolnośląskie
 gmina Wąsosz – gmina wiejska, powiat grajewski, woj. podlaskie
również:
 gmina Wąsosz Górny – dawna gmina wiejska (1952–54), powiat kłobucki, woj. katowickie/stalinogrodzkie